Јустин (историчар) (Marcus Iunianus Iustinus), писац са краја II века, повадио је из изгубљеног дела Помпеја Трога интересантније моменте и и дао их у облику епитома. 
 Јустин Мученик (Justinus Martyr) Хришћански апологета 100-165. 
 Јустин I, византијски цар (518—527), ујак и претходник Јустинијана I;
 Јустин II, византијски цар (565—574), сестрић и наследник Јустинијана I; 
 Јустин Поповић (1894-1979) архимандрит, православни теолог и духовник манастира Ћелије